W Polsce 
 Kanigowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów 
 Kanigowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Kanigowo – gromada